Romàixkino (en rus: Ромашкино) és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 1.427 habitants. Pertany al districte rural de Saki. Fins al 1945 la vila es deia Ikor.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea